Со́кский — посёлок в Исаклинском районе Самарской области. Административно подчиняется сельскому поселению Старое Вечканово.

География 
Неподалёку от посёлка протекают реки Сок и Каргалинка. Расположен в семи километрах от федеральной трассы -«Урал».

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок фермы  №1 совхоза   «Рассвет» переименован в Сокский.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей по национальности — мордва (эрзя).

Экономика 
Бывший совхоз «Рассвет» мясо-молочного производства.

В 2006 году в посёлке был зарегистрирован сельскохозяйственный производственный кооператив «Сокский», который занимался растениеводством и животноводством, но уже в 2010 году кооператив был признан банкротом и в 2012 году его имущество было продано с торгов.

Инфраструктура 
Почтовое отделение

Сокская средняя общеобразовательная школа

В посёлке расположен реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство».

В посёлке несколько улиц: Центральная, Набережная, Школьная, Садовая, Новосадовая, Молодёжная.
Сокский сельский Дом культуры: ул. Центральная, дом 26

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Исаклинского района
Эрзянские поселения Самарской области